Мансон има више значења:
 Мансон (Вашингтон)
 Мансон (Ајова)